El Torneig de San Diego 2021, oficialment conegut com a San Diego Open 2021, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre del 2021 a Barnes Tennis Center de San Diego, Estats Units.

El noruec Casper Ruud va guanyar el cinquè títol de la temporada, i el primer sobre pista dura de la seva trajectòria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Califòrnia
San Diego
ATP Tour 2021